James Dunn (politicus) (1887–1945), Australisch senator
 James Clement Dunn (1890–1979), Amerikaans ambassadeur in Italië, Frankrijk, Spanje en Brazilië
 James Dunn (voetballer) (1900–1963), Schots voetballer die speelde voor het nationale team van Schotland
 James Dunn (acteur) (1901–1967), Amerikaans acteur die in 1945 de oscar voor beste mannelijke bijrol won
 James Bernard Dunn (1927–2016), Canadees ijshockeyer die is opgenomen in de Hockey Hall of Fame
 James Dunn (theoloog) (1939), Brits hoogleraar theologie en afdelingshoofd aan de Universiteit van Durham
 James Dunn (paralympisch atleet),